Rusland
 Kalinovka (district Chomoetovski) - dorp in de oblast Koersk
 Kalinovka (selsovjet Artjoechovski) - choetor in de oblast Koersk
 Kalinovka (district Timski) - dorp in de oblast Koersk
 Kalinovka (district Zjeleznogorski) - sloboda in de oblast Koersk
 Kalinovka (Krasnokoetskoje selskoje poselenije) - choetor in de oblast Rostov

 Wit-Rusland
 Kalinauka (Grodno) - dorp in de oblast Grodno
 Kalinauka (district Homelski) - posjolok in de oblast Homel
 Kalinauka (district Soligorski) - posjolok in de oblast Minsk
 Kalinauka (district Babroejski) - posjolok in de oblast Mahiljow